Il doppio dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Pála e David Rikl erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 7–5, 6–4 Mike Bryan e Michael Hill.

Teste di serie
 Petr Pála /  David Rikl (campioni)
 Mike Bryan /  Michael Hill (finale)
 Simon Aspelin /  Andrew Kratzmann (semifinali)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Raiffeisen Grand Prix 2002
ATP Tour 2002